Dit is een lijst van planetoïden 66901-67000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66901) - || 1999 VK135 || 13 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66902) - || 1999 VK144 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66903) - || 1999 VK147 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66904) - || 1999 VA160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66905) - || 1999 VC160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66906) - || 1999 VG162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66907) - || 1999 VJ162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66908) - || 1999 VY162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66909) - || 1999 VD163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66910) - || 1999 VZ165 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66911) - || 1999 VF167 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66912) - || 1999 VH167 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66913) - || 1999 VF169 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66914) - || 1999 VK170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66915) - || 1999 VT170 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66916) - || 1999 VG176 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66917) - || 1999 VP176 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66918) - || 1999 VY176 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66919) - || 1999 VC177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66920) - || 1999 VN178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66921) - || 1999 VY178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66922) - || 1999 VC185 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66923) - || 1999 VL186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66924) - || 1999 VY186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66925) - || 1999 VZ190 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66926) - || 1999 VE193 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66927) - || 1999 VP199 || 2 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66928) - || 1999 VQ199 || 2 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66929) - || 1999 VS199 || 4 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66930) - || 1999 VG201 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66931) - || 1999 VL208 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66932) - || 1999 VL213 || 13 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66933) - || 1999 VK229 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66934) Kálalová || 1999 WF1 || 26 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (66935) - || 1999 WZ1 || 26 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66936) - || 1999 WD5 || 28 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (66937) - || 1999 WB6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66938) - || 1999 WM8 || 29 november 1999 || Monte Agliale || S. Donati
|-
| (66939) Franscini || 1999 WQ8 || 28 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (66940) - || 1999 WM11 || 29 november 1999 || Nachi-Katsuura || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (66941) - || 1999 WO11 || 29 november 1999 || Nachi-Katsuura | H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (66942) - || 1999 WR12 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66943) - || 1999 WF17 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66944) - || 1999 WQ20 || 16 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66945) - || 1999 XA1 || 2 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (66946) - || 1999 XT1 || 3 december 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| (66947) - || 1999 XZ1 || 3 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66948) - || 1999 XN5 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66949) - || 1999 XO7 || 4 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66950) - || 1999 XQ11 || 6 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66951) - || 1999 XN13 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66952) - || 1999 XF19 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66953) - || 1999 XM19 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66954) - || 1999 XV19 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66955) - || 1999 XK20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66956) - || 1999 XE21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66957) - || 1999 XO21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66958) - || 1999 XO23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66959) - || 1999 XO35 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66960) - || 1999 XN36 || 7 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66961) - || 1999 XU41 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66962) - || 1999 XL42 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66963) - || 1999 XU43 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66964) - || 1999 XC49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66965) - || 1999 XL49 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66966) - || 1999 XJ52 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66967) - || 1999 XB53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66968) - || 1999 XU53 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66969) - || 1999 XW54 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66970) - || 1999 XV58 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66971) - || 1999 XG59 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66972) - || 1999 XE64 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66973) - || 1999 XM66 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66974) - || 1999 XG70 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66975) - || 1999 XR75 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66976) - || 1999 XN78 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66977) - || 1999 XX82 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66978) - || 1999 XE86 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66979) - || 1999 XR86 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66980) - || 1999 XK88 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66981) - || 1999 XE89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66982) - || 1999 XA91 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66983) - || 1999 XB92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66984) - || 1999 XY92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66985) - || 1999 XT93 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66986) - || 1999 XH95 || 7 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (66987) - || 1999 XU95 || 9 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (66988) - || 1999 XN97 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66989) - || 1999 XZ102 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66990) - || 1999 XA103 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66991) - || 1999 XE105 || 9 december 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66992) - || 1999 XY106 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66993) - || 1999 XJ107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66994) - || 1999 XZ107 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66995) - || 1999 XN109 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66996) - || 1999 XJ113 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66997) - || 1999 XR113 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66998) - || 1999 XY113 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66999) Cudnik || 1999 XX115 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (67000) - || 1999 XT116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten